Lusi steht für:

 Lusi (Gemeinde), eine Gemeinde bei Heinola in Südfinnland
 Lusi (Adelsgeschlecht), ein griechisches Adelsgeschlecht
 Schlammvulkan Sidoarjo, malaiisch Lumpur Sidoarjo, abgekürzt Lusi

Lusi ist der Familienname folgender Personen:

 Jing Lusi (* 1985), chinesisch-britische Schauspielerin
 Spiridion von Lusi (1741–1815), griechischer Gelehrter und preußischer Diplomat

Siehe auch:
 Lussi
 Lucy (Begriffsklärung)

Abkürzung